Replika může znamenat:
 repríza, opakování uměleckého díla umělcem samým, protiklad kopie
 přesná autorská kopie – dílo s platností originálu, nikoliv jeho napodobenina
 odpověď, viz rétorika
 odtud i jednotlivá věta herce jako součást hrané scény divadelní hry
 několikanásobné ukládání dat, viz termín replikace

Související články 
 replikace
 replikát

Externí odkazy